Colton Orr (né le  à Winnipeg, Manitoba au Canada) est un joueur professionnel retraité canadien de hockey sur glace.

Biographie
Colton Orr est reconnu comme étant un joueur robuste et bagarreur.
Le , il signe comme agent libre avec les Bruins de Boston. Il joue son premier match avec les Bruins face aux Penguins de Pittsburgh le 8 janvier 2004. Le , Colton Orr est réclamé au ballotage par les Rangers de New York. En 2007-2008, il jouera sa cinquième saison dans la LNH.
Colton Orr n'a aucune lien de parenté avec le célèbre et ancien défenseur Bobby Orr.

Il annonce son retrait de la compétition le .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Broncos de Swift Current ||LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|1999-2000 ||Broncos de Swift Current || LHOu ||61 ||3 ||2 ||5 ||130 ||12 ||1 ||0 ||1 ||25
|-
|2000-2001 ||Broncos de Swift Current || LHOu ||19 ||0 ||4 ||4 ||67 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001 || Blazers de Kamloops || LHOu ||41 ||8 ||1 ||9 ||179 ||3 ||0 ||0 ||0 ||20
|-
|2001-2002 ||Blazers de Kamloops || LHOu ||1 ||0 ||0 ||0 ||7 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|rowspan="2"|2002-2003 ||Blazers de Kamloops || LHOu ||3 ||2 ||0 ||2 ||17 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| Pats de Regina || LHOu ||37 ||6 ||2 ||8 ||170 ||3 ||0 ||0 ||0 ||19
|-
| 2002-2003 || Bruins de Providence || LAH
| 1 || 0 || 0 || 0 || 7 || - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004 || Bruins de Providence || LAH
|  64 || 1 || 4 || 5 || 257 || 2 || 0 || 0 || 0 || 9
|-
| 2003-2004 || Bruins de Boston || LNH
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Bruins de Providence || LAH
|  61 || 1 || 6 || 7 || 279 || 17 || 1 || 0 || 1 || 44
|-
| 2005-2006 || Bruins de Boston || LNH
| 20 || 0 || 0 || 0 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Rangers de New York || LNH
| 15 || 0 || 1 || 1 || 44 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 2006-2007 || Rangers de New York || LNH
| 53 || 2 || 1 || 3 || 126 || 4 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
|2007-2008 ||Rangers de New York ||LNH ||74 ||1 ||1 ||2 ||159 || 2|| 0|| 0|| 0||0
|-
|2008-2009 ||Rangers de New York ||LNH ||82 ||1 ||4 ||5 ||193 ||5 ||0 ||0 ||0 ||16
|-
|2009-2010 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||82 ||4 ||2 ||6 ||239 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Maple Leafs de Toronto ||LNH ||46 ||2 ||0 ||2 ||128 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Maple Leafs de Toronto ||LNH ||5 ||1 ||0 ||1 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Marlies de Toronto ||LNH ||26 ||1 ||0 ||1 ||46 ||8 ||0 ||0 ||0 ||9
|-
|2012-2013 || Maple Leafs de Toronto ||LNH || 44 || 1 || 3 || 4 || 155 || 7 || 0 || 0 || 0 || 18
|-
|2013-2014 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 54 || 0 || 0 || 0 || 110 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Marlies de Toronto || LAH || 14 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Heat de Stockton || LAH ||10 ||0 || 0|| 0|| 15|| - || - || - || - || -

| 477 || 12 || 12 || 24 ||  || 19 || 0 || 0 || 0 || 48

Notes et références 

Naissance en mars 1982
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur des Broncos de Swift Current
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché